Wulidian bezeichnet:

 Wulidian (Jiangbei) (五里店街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangbei der chinesischen Stadt Chongqing
 Wulidian (Pingqiao) (五里店街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Pingqiao in der chinesischen Provinz Henan